Kemény György (1813–1896) 1861-ben Torda, 1874-től Szászrégen város, majd 1876–1886 között Torda-Aranyos vármegye főispánja
Kemény György (1875–1952) költő, író, lapszerkesztő
Kemény György (1925–1973) orvos, hisztológus
Kemény György (1928–1972) dramaturg, színikritikus
Kemény György (1936) grafikus